Salmonete es el nombre vernáculo de las siguientes especies de pez:

 Apogon imberbis: Salmonete real.
 Brycon orbignyanus: Salmonete o trilla (en Argentina).
 Elagatis bipinnulata: Salmonete (en Nicaragua y Panamá).
 Etelis carbunculus: Salmonete de lo alto.
 Etelis oculatus: Salmonete de lo alto.
 Kyphosus ocyurus: Salmonete (en Colombia).
 Mulloidichthys dentatus: Salmonete barbón o Salmonete barbón cola amarilla.
 Mulloidichthys martinicus: Salmonete amarillo o Salmonete (en Colombia, Rep. Dominicana y Venezuela).
 Mulloidichthys vanicolensis: Salmonete vanicolense.
 Mullus auratus: Salmonete colorado, Salmonete rojo o Salmonete (en Colombia).
 Mullus barbatus barbatus: Salmonete de fango.
 Mullus surmuletus: Salmonete de roca o Salmonete (en España).
 Parupeneus indicus: Salmonete índico.
 Parupeneus rubescens: Salmonete ensillado.
 Pseudupeneus grandisquamis: Salmonete gringuito o Salmonete (en Honduras).	
 Pseudupeneus maculatus: Salmonete colorado, Salmonete de roca, Salmonete manchado o Salmonete (en Colombia y Rep. Dominicana).	
 Pseudupeneus prayensis: Salmonete barbudo o Salmonete (en España).
 Scomber japonicus: Salmonete (en Colombia).
 Upeneus asymmetricus: Salmonete levantino.
 Upeneus moluccensis: Salmonete de banda dorada.	
 Upeneus parvus: Salmonete rayado, Salmonete rayuelo o Salmonete (en Colombia y Rep. Dominicana).
 Upeneus sulphureus: Salmonete aurora.
 Upeneus taeniopterus: Salmonete estriado.
 Upeneus tragula: Salmonete barborín.
 Upeneus vittatus: Salmonete naranjero.

Referencias 

Nombres vernáculos de peces